Garzena ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Garzena (* 1933), italienischer Fußballspieler
 Edoardo Garzena (1900–1984), italienischer Boxer